El término Marigot puede referirse a las siguientes acepciones:
 Marigot, ciudad y capital de la zona francesa de la Isla de San Martín.
 Marigot, localidad del departamento francés de Martinica.
 Marigot, localidad de Dominica en la parroquia de Saint Andrew.
 Marigot, comuna haitiana del departamento de Sureste.